В одиночному розряді тенісного турніру Pattaya Women's Open 2005, який проходив в рамках Туру WTA 2005, Кончіта Мартінес здобула титул, у фіналі перемігши Анну-Лену Гренефельд 6-3, 3-6, 6-3.

Сіяні гравчині 

  В Звонарьова (чвертьфінал)
  Маріон Бартолі (2-ге коло)
  Кончіта Мартінес (переможниця)
  Машона Вашінгтон (1-ше коло)

 Крістіна Бранді (1-ше коло)
 Марта Домаховська (1-ше коло)
 Анна-Лена Гренефельд (фінал)
 Вірхінія Руано Паскуаль (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

PTT Pattaya Open